Federalna Komisja Łączności (FCC)
 fcc (ang. face-centered cubic) – układ krystalograficzny regularny ściennie centrowany